Geografia:
 Caldas – departament w Kolumbii
 Caldas – miasto i gmina w Brazylii
 Caldas – miejscowość w Kolumbii, w departamencie Antioquia
 Caldas – miejscowość w Kolumbii, w departamencie Boyacá

Okręty:
 „Caldas” – kolumbijski niszczyciel

Zobacz też 
 Caldas da Rainha – miejscowość w Portugalii
 Caldas de Reis – gmina w Hiszpanii
 Caldas Novas – miasto i gmina w Brazylii